DFL-Supecup () sau Cupa DFB, cunoscută și ca Supercupa Germaniei, este o competiție eliminatorie de fotbal din Germania organizată în fiecare an. Câștigătoarea Bundesligii și a Cupei Germaniei își dispută acest trofeu în fiecare an.

Finale 
Aceasta este lista finalelor Supercupei Germaniei.

Finalele

Performanță după club

Note 

G
Fotbal în Germania
Fondări în 1987